Macclesfield Town FC (celým názvem: Macclesfield Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Macclesfield v nemetropolitním hrabství Cheshire. Založen byl v roce 1874 pod názvem Macclesfield FC. Svůj současný název nese od roku 1966. Od sezóny 2018/19 hraje v EFL League Two (4. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Moss Rose s kapacitou 6 355 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1874 – Macclesfield FC (Macclesfield Football Club)
 1966 – Macclesfield Town FC (Macclesfield Town Football Club)

Získané trofeje 
 FA Trophy ( 2× )
 1969/70, 1995/96
 Cheshire Senior Cup ( 21× )
 1889/90, 1890/91, 1893/94, 1895/96, 1910/11, 1929/30, 1934/35, 1950/51, 1951/52, 1953/54, 1959/60, 1963/64, 1968/69, 1970/71, 1972/73, 1982/83, 1990/91, 1991/92, 1997/98, 1999/00, 2014/15
 Staffordshire Senior Cup ( 2× )
 1992/93, 1995/96

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 2012/13
 EFL Cup
 2. kolo: 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2005/06, 2008/09, 2011/12
 FA Trophy
 Vítěz: 1969/70, 1995/96
 EFL Trophy
 Finále (Sever): 2005/06

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1890–1897: The Combination
 1911–1914: Lancashire Combination (Division Two)
 1914–1915: Lancashire Combination (Division One)
 1919–1968: Cheshire County League
 1968–1987: Northern Premier League
 1987–1997: Conference National
 1997–1998: Football League Third Division
 1998–1999: Football League Second Division
 1999–2004: Football League Third Division
 2004–2012: Football League Two
 2012–2015: Conference Premier
 2015–2018: National League
 2018– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1874